św. Archanioł Rafał
 św. Rafał Kalinowski (1835-1907) – polski karmelita bosy
 św. Rafał z Brooklynu (1860-1915) – prawosławny misjonarz, biskup Brooklynu
 św. Rafał Guízar Valencia (1878-1938) – biskup Veracruz
 św. Rafał Arnáiz Barón (1911-1938) – hiszpański trapista

Zobacz też: Błogosławiony Rafał